Nikolaus Kraus ist der Name folgender Personen:

* Nikolaus Kraus (Politiker) (* 1965), deutscher Landwirt und Politiker (Freie Wähler), MdL Bayern
 Nikolaus Kraus (Eishockeyspieler) (* 1996), österreichischer Eishockeyspieler